Ахвах

 Ахвах (река) — река в Дагестане
 Ахвах (область) — историко-географическая область в Дагестане, в междуречье верхнего течения реки Ахвах и реки Аварское Койсу